Detarieae — триба растений, относящаяся к подсемейству Цезальпиниевые семейства Бобовые.

Триба Detarieae включает большое число тропических деревьев, среди них некоторые используют для производства древесины, а некоторые важны для экологии. Триба состоит примерно из 84 родов, из которых 53 произрастают в Африке.

Одно из наиболее красивых растений (гордость Мьянмы) — Amherstia nobilis: дерево с большими цветками, похожими на орхидеи.

Роды 
Триба насчитывает примерно 84 вида:

Примечания

Ссылки 
 
 L. Watson and M. J. Dallwitz, The Genera of Leguminosae-Caesalpinioideae and Swartzieae 

 Детариевые